Exèrcit Popular d'Alliberament (desambiguació), diverses organitzacions armades.
 Exèrcit Popular de la República (EPR) denominació adoptada pel Govern de la Segona República Espanyola al seu exèrcit.
 Exèrcit Popular Revolucionari-200, grup polític organitzat per militars progressistes de forma clandestina a l'interior de la Força Armada Nacional de Veneçuela.
 Exèrcit Popular de Catalunya exèrcit creat per la Generalitat de Catalunya el 6 de desembre de 1936.
 Exèrcit Popular Català o EPOCA organització armada d'alliberament nacional catalana que va actuar entre el 1976 i el 1980.
 Exèrcit Popular Republicà de Manipur (Manipur Revolutionary People's Army, MRPA) organització militar de Manipur formada a principis de la dècada de 1990.
 Exèrcit Popular Iugoslau, força militar de la República Federal Socialista de Iugoslàvia.
 Ejército Popular Revolucionario (EPR) és una organització guerrillera de Mèxic.
 Ejército Popular Boricua, també coneguts com els Macheteros i Los Ticos, organització armada de Puerto Rico d'ideologia marxista-leninista.